Tomcsányi László (1844–1903) politikus, jogász
 Tomcsányi László (1942–1999) kémikus, vegyészmérnök